Freeman Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Freeman Township (Arkansas)
 Freeman Township (Iowa)
 Freeman Township (Michigan)
 Freeman Township (Minnesota)
 Freeman Township (North Dakota)